La communauté de communes Couserans-Pyrénées est une communauté de communes française, située dans le département de l'Ariège et la région Occitanie.

Historique 
Au 1er janvier 2017, les territoires de l'agglomération de Saint-Girons, du Bas Couserans, du Canton de Massat, du Canton d'Oust, du Castillonais, du Seronnais 117, de Val'Couserans et du Volvestre Ariégeois forment une seule et même intercommunalité, la communauté de communes Couserans-Pyrénées. Son territoire recoupe assez fidèlement ce que fut le Couserans à travers l'histoire.

Territoire communautaire

Géographie 
Elle est située en Ariège (région Occitanie). Son siège est à Saint-Lizier.

Composition 
La communauté de communes est composée des  suivantes :

Démographie

Administration

Siège 
Le siège de la communauté de communes est situé La Ville - Hôtel Dieu, 09190 Saint-Lizier.

Présidence

Les élus 
Jean-Noël Vigneau, maire de Saint-Girons, est réélu en juillet 2017 par 84 voix contre 31 à Alex Mirouze, maire de Clermont. Le bureau compte 15 vice-présidents et 16 membres parmi les 119 délégués.

Compétences

Projets et réalisations 

La communauté assure la gestion des Thermes d'Aulus-les-Bains.

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Intercommunalités de l'Ariège
 Couserans
 Thermes d'Aulus-les-Bains

Liens externes 
 

Couserans - Pyrénées